Issler beziehungsweise Ißler ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Issler (1872–1952), elsässischer Botaniker und Pionier der Pflanzensoziologie
 Gaudenz Issler (1853–1942), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Helen Issler (* 1946), Schweizer Chefredaktorin und Moderatorin beim DRS
 Jörg Ißler (1928–2015), deutscher Funkamateur
 Lothar Issler (* 1943), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Peter Issler (1922–2010), Schweizer Architekt